, más conocido como , es un personaje ficticio del manga y anime Cardcaptor Sakura, creado por las CLAMP. Kero también aparece en el anime Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE, otra de las obras de las CLAMP, aunque no como un personaje principal.

Historia 
Es el encargado de proteger el sello del libro que contiene las cartas de Clow. Cuando Sakura abre el libro y las cartas se escapan accidentalmente, Kero la convierte en una Cardcaptor y le asigna la tarea de recuperarlas una por una, indicándole cómo utilizar la magia. A medida que Sakura va cazando las cartas, el poder de Kero aumenta, al igual que su cariño hacia ella. 

La forma terrenal es la de una especie de ardilla de color amarillo con unas alitas blancas y unos extraños ojos. Cuando Sakura consigue atrapar las cartas Fuego y Tierra consigue mostrarse en su forma original, la cual consiste en un tigre con una especie de armadura, una gema en la frente y unas alas blancas.

Kero simboliza el Sol y se lo representa en la portada del libro The Clow. Su contrario, Yue, simboliza la Luna, y se lo representa en la contraportada; es el encargado de elegir al nuevo amo de las cartas una vez han sido todas atrapadas.

Su rival es Spinel Sun (Spi). Kero y Spi tienen una relación basada en la competencia, y aun cuando son buenos amigos, siempre uno quiere ser mejor que el otro.

Descripción 
Kero suele mantenerse en su forma terrenal en el anime. Es un gamer pro y con la llegada de Clear Card (hen), quiere jugar en línea con Spi. Tiene un enorme apetito, mayormente hacia los postres y las cosas dulces. Es caprichoso, y suele pelearse con Sakura, pero siente cariño por ella y siempre la ayuda a combatir contra las cartas dándole a veces la solución para vencerlas. 

Al igual que Yue, tenía una relación muy estrecha con su amo Clow.

Se hace llamar el enemigo  de Shaoran Li, aunque por dentro siente afecto hacia él y no lo demuestre.

Referencias 

Personajes de Cardcaptor Sakura

en:List of Cardcaptor Sakura characters#Cerberus